A família Vatatzes ou Batatzes () foi uma nobre família bizantina dos séculos XI-XIV, que produziu vários generais seniores do exército bizantino e, após   casar-se com os Láscaris, a linhagem imperial do Império de Niceia até a usurpação de  em 1261. A forma feminina do nome é Vatatzina ().

História 

O primeiro membro da família, conhecido somente por seu nome, é atestado em torno do ano 1000. João Escilitzes ("Sinopse da História", 343.134) registra que "Vatatzes com sua família inteira" estava entre aqueles "distintos cidadãos de Adrianópolis" que escapou para o imperador bizantino Samuel  porque eles foram acusados de sentimentos pró-búlgaros. Pelos séculos seguintes, a família permaneceu associada com Adrianópolis e a região circundante (o Tema da Macedônia), onde as estavam as propriedades deles.

Em 1047, um João Vatatzes juntou-se a revolta de Leão Tornício, mas no  eles ascenderam a altos ofícios: Teodoro Vatatzes foi nomeado déspota pelo imperador Manuel I  e seu filho João Comneno Vatatzes tornou-se grande doméstico (comandante-em-chefe do exército bizantino). Outro Vatatzes, Nicéforo, foi doméstico do Ocidente, e Basílio Vatatzes foi doméstico do Oriente logo depois. Basílio foi provavelmente o pai de João III Ducas Vatatzes  e seu irmão, o sebastocrator Isaac Ducas Vatatzes.

João III foi sucedido como imperador de Niceia por seu filho  , que contudo preferiu o sobrenome de sua mãe, Láscaris. O filho de Teodoro II,  , foi removido do trono por Miguel VIII Paleólogo , mas a família permaneceu importante. O último membro proeminente foi João Vatatzes em meados do .

Um variante do nome da família, Diplovatatzes () foi usado de meados do  para os membros da família que descendiam de ambos os lados dos Vatatzes. Também fizeram parte da nobreza sênior do Império Bizantino Tardio.

Bibliografia 

 

 

Família Vatatzes